Hrabová puede referirse a lugares en la República Checa:

 Hrabová, municipio y pueblo checo de la región de Olomouc.
 Hrabová (Ostrava), un distrito checo de Ostrava.
 Hrabová Roztoka, municipio y aldea de la región de Prešov, Eslovaquia.